El término Gorodkovo puede referirse a:

Rusia 

 Gorodkovo (Kaliningrado), asentamiento urbano situado en el óblast de Kaliningrado (Rusia).
 Gorodkovo (Moscú), pueblo situado en el óblast de Moscú (Rusia).